Allbach ist ein Gewässername:

 Allbach (Landgraben), rechter Zufluss des hier noch Apfelbach genannten Landgrabens (zur Weschnitz) bei Deisenklinge, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Allbach (Prims) oder Altbach, linker Zufluss der Prims in der Primstalsperre bei Neuhütten, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Allbach (Reiche Ebrach) oder Albach, linker Zufluss der Reichen Ebrach bei Simmersdorf, Markt Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Allbach (Stegebach), linker Zufluss der Stegebachs (über deren Nebenlauf Hüttenbach zur Lahn) bei Allendorf, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Ahlbach
 Albach
 Allachbach